(classement par ordre alphabétique du prénom)
 Alex Dickerson (né en 1990), joueur de baseball américain ;
  (né en 1949), bassiste et chanteur américain (War) ;
 Chris Dickerson (1939-2021), culturiste américain ;
 Chris Dickerson (né en 1982), joueur de baseball américain ;
 Corey Dickerson (né en 1989), joueur de baseball américain ;
 Eric Dickerson (né en 1960), joueur américain de football américain ;
 Ernest Dickerson (né en 1951), réalisateur américain ;
 George Dickerson (1933-2015), acteur et poète américain ;
 Mahlon Dickerson (1770-1853), homme politique américain ;
 Marianne Dickerson (née en 1960), athlète américaine ;
 Mary Cynthia Dickerson (1866-1923), zoologiste et herpétologiste américaine ;
 Matthew T. Dickerson (?), enseignant universitaire américain d'informatique ;
 Michael Dickerson (né en 1975), joueur américain de basket-ball ;
 Walt Dickerson  (1931-2008), vibraphoniste américain.

Voir aussi 
 Dicker
 Dick

Patronyme anglais